Lepyrodiclis är ett släkte av nejlikväxter. Lepyrodiclis ingår i familjen nejlikväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nejlikväxter
Lepyrodiclis